Il Challenger Banque Nationale 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata l'8ª edizione del torneo che si è giocato a Rimouski in Canada dal 17 al 23 marzo 2014 su campi in cemento indoor e aveva un montepremi di $40,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 4 marzo 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Hugo di Feo
  Richard Gabb
  Isade Juneau
  Pavel Krainik

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Kevin King
  Nikita Kryvonos
  Adrien Bossel
  Dennis Nevolo

Giocatori che hanno ricevuto un entry con un protected ranking:
  Giovanni Lapentti
  Izak van der Merwe

Vincitori

Singolare

 Samuel Groth ha battuto in finale  Ante Pavić 7–6(7–3), 6–2

Doppio

 Edward Corrie /  Daniel Smethurst hanno battuto in finale  Germain Gigounon /  Olivier Rochus 6–2, 6–1

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014